Meftah Abdelmalek

Casablanca

Toponyme 
Daïra de Meftah, est une daïra d'Algérie ;
Meftah, est une petite ville d'Algérie.

Voir aussi 
 Meftaha
 Sabbah Meftah Saoues

Homonymie de patronyme